Купники — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Купники — деревня в Любанском районе Минской области.

Россия 
 Купники — деревня в Смоленском районе Смоленской области.